Petr Čech je jméno několika významných osobností:

 Petr Čech (* 1982) – český fotbalový brankář
 Petr Čech (1989) – český fotbalista a bývalý mládežnický reprezentant
 Petr Čech (atlet) (* 1944) – československý atlet, překážkový běžec, účastník LOH 1972
 Petr Čech (varhaník) (* 1979) – český varhaník, interpret a hudební pedagog